Святкин — русская фамилия.

Известные носители:
 
 Святкин, Юрий Дмитриевич (1979—2016) — капитан полиции, погиб при исполнении служебных обязанностей.

 Святкина, Клавдия Андреевна (1912—1990) — врач-педиатр, доктор медицинских наук, профессор.